European Masters 2022 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonu 2021/2022 rozegrany zostanie w dniach 21-27 lutego 2022 roku w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 80 000
 II Miejsce: £ 35 000
 Półfinalista: £ 17 500
 Ćwierćfinalista: £ 11 000
 Runda 3: £ 6 000
 Runda 2: £ 4 000
 Runda 1: £ 3 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 407 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 141, 136, 128, 127, 112, 109, 109, 107, 105  Ronnie O’Sullivan
 140, 131, 124, 120  Liang Wenbo
 135, 131, 125, 117  Fan Zhengyi
 134, 134, 124  Anthony McGill
 132  Gary Wilson
 131  Jamie Jones
 130  Jack Lisowski
 128, 115  Jak Jones
 128  Mark Selby
 128  Xiao Guodong
 127  Andrew Higginson
 127  Tom Ford
 124, 100  Judd Trump
 122  Noppon Saengkham
 118  Jordan Brown

 117  Ryan Day
 116, 107, 105, 104, 101, 100  Neil Robertson
 114  Ricky Walden
 114  Zhang Anda
 112, 100  Wu Yize
 111, 105, 103  Kurt Maflin
 111  Yan Bingtao
 110, 101  Pang Junxu
 109  Jackson Page
 105, 100  David Gilbert
 102  Yuan Sijun
 101, 100  Kyren Wilson
 101  Luca Brecel
 101  Soheil Vahedi
 101  Stuart Carrington

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 27-31 października w Chase Leisure Centre, Cannock. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 32, 33 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czas fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 144  Thepchaiya Un-Nooh
 141, 131  Ryan Day
 141  Kurt Maflin
 138  Jack Lisowski
 138  Mark Davis
 136  Lu Ning
 136  Mark Allen
 135  Akani Songsermsawad
 134, 127  Shaun Murphy
 134, 106  Xu Si
 134  Liam Highfield
 132  Ronnie O’Sullivan
 132  Yuan Sijun
 131  Ken Doherty
 130  Neil Robertson
 129  Elliot Slessor
 129  Judd Trump
 128  Mark Selby

 123  John Higgins
 122  Jamie Clarke
 120  Mitchell Mann
 118  Jordan Brown
 117  Graeme Dott
 115  Michael Holt
 113  Matthew Selt
 112  Ashley Hugill
 112  Zhang Anda
 111  Mark Lloyd
 110  Zhao Jianbo
 108, 104  Barry Hawkins
 108  David Grace
 104, 100  David Gilbert
 102  Noppon Saengkham
 101  Ben Woollaston
 101  Jackson Page

Przypisy

Bibliografia 
 wst.tv

Linki zewnętrzne 
 European Masters 2022 w serwisie snookerworld.pl

European Masters
2022 w Anglii
2022 w snookerze
Sport w Milton Keynes